Louis Riel peut faire référence à :
 Louis Riel (1844–1885), homme politique canadien, chef du peuple métis dans les Prairies canadiennes et fondateur de la province du Manitoba,
 Louis Riel père (1817–1864), père de Louis Riel,
 Louis Riel, bande dessinée historique du canadien Chester Brown, parue en 2003,
 Louis Riel, opéra en trois actes composé en 1967 par le canadien Harry Somers,
 Anjou–Louis-Riel, circonscription électorale provinciale québécoise située dans la région de Montréal,
 l'autoroute 11, dans la province canadienne de la Saskatchewan, est baptisée en sa mémoire.
 le jour de Louis Riel, jour férié au Manitoba

Voir aussi